„Dead Again“ е шести студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Откроява се с по-прогресивен звук. Продукцията е бавна и сурова в сравнение с предходните албуми.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали, клавиши
 Ханк Шърман – китара
 Майк Уийд – китара
 Шарли Д'Анджело – бас
 Бярн Холм – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1998 година